El Torneig d'Indianapolis 2009, també conegut com a Indianapolis Tennis Championships 2009 és una competició tennística sobre pista dura que forma part de les sèries 250 de l'ATP. És la 22a edició del torneig i es juga a l'Indianapolis Tennis Center d'Indianapolis, Estats Units, entre el 20 i el 26 de juliol de 2009.

Quadre individual masculí

Enllaços externs 

 Web oficial 

2009
ATP World Tour 2009